Die Freie-Pyramide-Europameisterschaft war ein Billardturnier in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Die Kontinentalmeisterschaft wurde von 2002 bis 2015 zumeist jährlich ausgetragen.

Rekordsieger ist der dreimalige Europameister Oleksandr Palamar aus der Ukraine. Bei den Damen waren vier Spielerinnen mit jeweils zwei Titeln am erfolgreichsten, neben der Ukrainerin Aljona Afanassjewa waren dies die Russinnen Anastassija Luppowa, Anna Maschirina und Diana Mironowa.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Russisches-Billard-Turnier
Billard-Europameisterschaft
Erstveranstaltung 2002
Letzte Veranstaltung 2015